Memorial Gymnasium ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Memorial Gymnasium (Idaho), ID-Nr. 77000466
 Memorial Gymnasium (Virginia), ID-Nr. 04001291